Дезерти́р — военнослужащий, самовольно оставивший место военной службы или тот, кто отказывается от исполнения какой-либо обязанности, покидает некий коллектив вопреки общей необходимости.

 «Дезертир» — комическая опера Валентина Беккера.
 «Дезертир» — комическая опера Пьера-Александра Монсиньи.
 «Дезертир» — историко-фантастический роман Андрея Валентинова.
 «Дезертир» — фильм.
 «Дезертир» — песня группы «Ария» из альбома «Генератор зла».
 «Дезертир» — шестнадцатый эпизод американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
«Дезертир» — песня группы «Гражданская оборона» из альбома «Мышеловка»